Los otros puede hacer referencia a:

Películas 
 Les autres, película francesa de 1974 dirigida por el argentino Hugo Santiago Muchnick.
 The Others, película de 1997 dirigida por Travis Fine.
 Los otros, película hispano-estadounidense de 2001 dirigida por Alejandro Amenábar.

Televisión 
 The Others, serie de televisión del año 2000.
 Los Otros, grupo de personajes de la serie de televisión Lost.
Los otros libertadores, miniserie peruana de 2021.

Música 
 The Others, banda británica de indie rock formada en 2001.
 The Others, banda británica de rhythm and blues de los años 1960.
 The Others, álbum musical del año 2005 del grupo The Others.
 The Others, álbum musical de Rosemary's Sons.
 The Others, álbum musical del año 2006 de Dukes of Windsor.
 The Others, canción de 2006 de Dukes of Windsor de su álbum homónimo.

Literatura 
 Others, grupo de artistas avant-garde de Nueva York de comienzos del siglo XX.
 The Others, el primer libro de la trilogía que escribió entre 1990 y 1993 la escritora Margaret Wander Bonanno.
 Los Otros, especie de criaturas malvadas de la serie de novelas Canción de hielo y fuego.
 Others: A Magazine of the New Verse, revista de literatura editada por Alfred Kreymborg.
 Others, grupo ficticio de personas con habilidades sobrenaturales en la pentalogía de novelas de Sergey Lukyanenko Watches.